Octavio Piccolomini ist der Name folgender Personen:

* Octavio Piccolomini (1599–1656), italienischer Adliger, General in der kaiserlichen Wallenstein-Armee und Besitzer der Herrschaft Náchod
 Octavio Piccolomini (1698–1757), italienischer Adliger, General, Reichsfürst und Herzog von Amalfi